wib – codice ISO 639-3 della lingua souther toussia
 wib – Where Is Bug? – gioco di hacking and learning